Giuseppe Brescia – ex calciatore e allenatore italiano
 Giuseppe Brescia – filosofo, preside e Cavaliere della Repubblica
 Giuseppe Brescia – politico italiano del Partito Democratico della Sinistra
 Giuseppe Brescia – politico italiano del Movimento 5 Stelle